Mittelzimmer steht für:
 das mittlere Zimmer einer aus drei Zimmern bestehenden Zimmerflucht insbesondere in der Gründerzeit
 Teil eines Rückenbratens vom Wildbret von zerlegtem Rot-, Dam-, Reh- und Schwarzwild (auch Mittelziemer), siehe Jägersprache #Z